Hatton kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Hatton (North Dakota)
Hatton (Washington)

In Engeland:
 Hatton (Cheshire)
 Hatton (Derbyshire)
 Hatton (Warwickshire)

Elders
 Hatton (Sri Lanka)